Взвод — многозначный термин.

 Взвод — войсковое подразделение, насчитывающее, как правило, от двух до четырёх отделений, но возможно и большее количество.
 «Взвод» — фильм, кинодрама о войне во Вьетнаме, США, 1986 год, режиссёр — Оливер Стоун.